Le nom Henri de La Tour d'Auvergne est porté par les personnes suivantes :
 Henri de La Tour d'Auvergne (1555-1623), duc de Bouillon, militaire français issu de la haute noblesse ;
 Henri de La Tour d'Auvergne dit Turenne (1611-1657), maréchal de France ;
 Henri-Oswald de La Tour d'Auvergne, (1671-1747), cardinal et archevêque de Tours puis de Vienne ;
 Henri-Godefroi de La Tour d'Auvergne (1827-1871), marquis de Saint-Paulet, baron d'Empire.

Voir aussi